Fihn ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Fihn (* 1982), schwedische Direktorin Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN)
 Peter Fihn (1908–1998),  jugoslawisch-deutscher Komponist, Dirigent und Musiker